Mitropoulos tragen folgende Personen als Familiennamen:

 Dimitri Mitropoulos (1896–1960), griechischer Dirigent
 Efthimios Mitropoulos (* 1939), griechischer Diplomat
 Ioannis Mitropoulos (1874–?), Turner 
 Tasos Mitropoulos (* 1947), griechischer Fußballspieler